Lindpaintner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christoph von Lindpaintner (1787–1862), bayerischer Generalmajor
 Otto Lindpaintner (1885–1976), deutscher Flugpionier, Rennfahrer und Arzt
 Paul Lindpaintner (1883–1969), deutscher Kunsthändler
 Peter Joseph von Lindpaintner (1791–1856), deutscher Komponist und Dirigent
 Victoria Lindpaintner (1918–1965), deutsche Eiskunstläuferin